Метан угольных пластов — метан, содержащийся в сорбированном (связанном) состоянии в системе естественных трещин угля. При бурении скважин давление в устье скважины становится ниже, чем давление в пласте за счет чего происходит приток находящейся в трещинах жидкости, а в дальнейшем и метана. Для добычи угольного метана обычно бурятся вертикальные скважины на глубину значительно превышающую залегание водоносных горизонтов. Наиболее популярные методы интенсификации добычи — гидроразрыв пласта, бурение горизонтально-направленных скважин и, в некоторых случаях, кавитация.

Не имеет никакого отношения к дегазации угольных шахт.

Запасы 

Оценка геологических ресурсов метана угольных пластов

Добыча 
Промышленная добыча метана угольных пластов началась в США в начале 1980-х годов. В 2000 году в США было добыто 40 млрд м³ метана угольных пластов, что составляло 7 % суммарной добычи газа в стране.

В результате добычи угля в Китае выбросы метана в атмосферу составляют 6—19 млрд м³ в год. В 1996 году была учреждена Китайская Объединенная Корпорация по метану из угольных пластов (CUCBM). К 2009 году добыча газа выросла до 700 миллионов м³. В 2009 году началось строительство более 3600 буровых скважин для его добычи.

Россия 

В России принята программа «Метан Кузбасса». Кузбасс может производить около 20 млрд м³ метана ежегодно. Ресурсы метана в Кузбассе оцениваются в 13 трлн м³.
Программа «Метан-Кузбасс» реализуется в три этапа: поисково-оценочные и геологоразведочные работы (2008—2009), опытно-промышленная эксплуатация и наращивание объёмов добычи (с 2010), выход на проектную промышленную добычу. В 2010 году на Талдинской площади пущен первый промысел по добыче газа метана из угольных пластов Кузнецкого бассейна.

Проект по добыче в Нарыкско-Осташкинском месторождении требует инвестиций в 5,3 млрд руб, 20 скважин добыли 20 млн м³ газа за 4 года.

См. также 
 Сланцевый газ
 Нетрадиционная нефть

Примечания

Ссылки 
 Программа «Метан угольных пластов» Агентства охраны окружающей среды США
 Перспективы освоения ресурсов метана угольных бассейнов России
 Фотографии
 Stormcatenergy — канадская компания

Топливо
Метан
Ископаемый уголь